Termenul „Niger” se poate referi la:

 Niger este o țară din Africa de Vest
 Niger (fluviu) din Africa
 Niger (stat) un stat federal în Nigeria